Verhalen en literatuur
 Aladin en de wonderlamp, een sprookje uit de vertellingen van Duizend-en-een-nacht
 Aladdin en de wonderlamp (boek), een kinderboek uit 2005

Film en televisie
 Aladdin en de wonderlamp (film), een animefilm uit 1982
 Aladdin (1992), een animatiefilm van Walt Disney uit 1992
 De Wraak van Jafar, een animatiefilm uit 1994 en het vervolg op de hierboven vermelde film
 Aladdin en de Dievenkoning, een animatiefilm van Walt Disney uit 1996 en het vervolg op bovengenoemde film
 Aladdin (animatieserie), een animatieserie van Disney en spin-off van bovengenoemde films
 Aladdin (2019), een liveaction-remake van de animatiefilm uit 1992
 Aladdin (Disneypersonage), het hoofdpersonage uit bovengenoemde films en serie

Computerspel
 Disney's Aladdin (computerspel), een videospel uit 1993 dat is gebaseerd op de gelijknamige film
 Aladdin's Math Quest, een videospel uit 1998
 Disney's Aladdin in Nasira's Wraak, een videospel uit 2000 met een exclusief verhaal

Opera en muziek
 Aladdin (Gade), toneelmuziek van Niels Gade voor het toneelstuk Aladdin
 Aladin (Atterberg), de vierde opera van Kurt Atterberg
 Aladin-ouverture, concert of opera-ouverture uit de opera van Atterberg
 Aladdin (musical), een musical gebaseerd op de gelijknamige Disney-animatiefilm uit 1992

Overige
 Planet Hollywood Resort & Casino, een hotel in Las Vegas dat voorheen bekendstond als Aladdin
 Al@din, de online vragendienst van de openbare bibliotheken in Nederland
 Aladdin (kachel), historische petroleumkachel